

Personnes

David Sanborn (1945-), saxophoniste de jazz américain
Franklin Benjamin Sanborn (1831-1917), abolitionniste américain
John Sewell Sanborn (1819-1877), professeur, avocat, homme politique et juge canadien
Ryne Sanborn (1989-?), acteur et athlète américain
Sanborn Tenney (1827-1877), naturaliste américain
John Sanborn Phillips (1861–1949), éditeur américain

Lieux

 Comté de Sanborn, dans le Dakota du Sud,
 Sanborn (Californie)
 Sanborn (Géorgie) 
 Sanborn (Floride) 
 Sanborn (Iowa)
 Sanborn (Minnesota) 
 Sanborn (Nebraska) 
 Sanborn (New York) 
 Sanborn (Dakota du Nord)

Autre 
 Les Sanborn maps,  cartes des villes et villages des États-Unis